Jan Pawłowski – poseł na Sejm II RP (1938–1939)
 Jan Pawłowski (1878–1936) – polski aktor i reżyser, dyrektor teatrów
 Jan Pawłowski (1945–2005) – polski działacz opozycyjny, szef kontrwywiadu Solidarności Walczącej
 Jan Pawłowski (ur. 1960) – polski duchowny rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Kongu (Brazzaville) i Gabonie, sekretarz ds. Reprezentacji Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej
 Jan Pawłowski (ur. 1992) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika

Przypisy